Кэтрин Коннелла (; род. 12 декабря 1958 года; Даллас, штат Техас, США) — американская актриса и писательница. Коннелла написала автобиографическую книгу «Sugar and Spice and Puppy Dog Tails: Growing Up Intersexed» в 2000 году.

Первоначальная идея сценария фильма «Трансамерика» возникла в разговорах между Коннеллой и ее тогдашним соседом, сценаристом и режиссёром Дунканом Такером.

Примечания

Внешние ссылки 

Интерсекс-люди
Актрисы XX века
Актрисы XXI века